Die Argentina Open 2015 waren ein Sandplatz-Tennisturnier der ATP World Tour 2015 in Buenos Aires. Das im Freien ausgetragene Turnier fand vom 23. Februar bis zum 1. März 2015 statt; parallel dazu wurden in Acapulco die Abierto Mexicano Telcel sowie in Dubai die Dubai Duty Free Tennis Championships gespielt. Diese zählen beide zur Kategorie ATP World Tour 500, die Argentina Open hingegen zur Kategorie ATP World Tour 250.

Titelverteidiger waren David Ferrer im Einzel sowie Marcel Granollers und Marc López im Doppel.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, das der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Qualifikation 
Die Qualifikation für Argentina Open 2015 fand vom 21. bis 23. Februar 2015 statt. Ausgespielt wurden vier Plätze für das Hauptfeld des Turniers.

Die folgenden Spieler konnten sich in der Qualifikation durchsetzen:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Bei den Argentina Open 2015 wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die über die Qualifikation kamen, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen (Beträge für den Doppelwettbewerb pro Spieler).

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 49 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 53 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 44 kB)

ATP World Tour 2015
Tennisturnier in Buenos Aires